Selo Grizime nalazi se u opštini Kosovska Kamenica, na Kosovu i Metohiji, i udaljeno je od cetra opštine tri kilometra. Trenutno u selu živi oko 120 stanovnika, mahom starih osoba.

Do 1999. godine, selo je brojalo oko 400 stanovnika, ali su proterani od strane etničkih Albanaca, koji i dalje vrše pritisak na ostale stanovnike sela da napuste selo kako bi preuzeli kuće i zemlju.

Ne zna se tačno kada je selo nastalo. Po nekim predanjima, selo, koje se nalazi između dva manastira svetog Marka i manastira Tamnica, je bilo mesto za odmor prilom putovanja od manastira do manastira.

Национални састав

Попис 1981.

Попис 1971.

Попис 1961. 

Насељена места на Косову и Метохији
Википројект географија/Насеља у Србији
Општина Косовска Каменица